Развитие — тип движения и изменения в природе и обществе, связанный с переходом от одного качества, состояния к другому, от старого к новому.

В гуманитарных и социальных науках 
 Развитие — общее философское понятие.
 Экономическое развитие — расширенное воспроизводство и постепенные качественные и структурные положительные изменения экономики, производительных сил, образования, науки, культуры, уровня и качества жизни населения, человеческого капитала.
 Устойчивое развитие — процесс экономических и социальных изменений, при котором природные ресурсы, научно-техническое развитие, развитие личности и институциональные изменения согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений.
 Развитие сельской местности — комплекс действий, направленных на повышение качества жизни и экономического благополучия жителей сельских населённых пунктов.
 Развитие компетенций — процесс реализации, поддержки и развития способностей людей, правительств, международных и неправительственных организаций и общества в целом успешно управлять своей деятельностью для достижения измеримых и устойчивых результатов.
 Развитие капитализма в России — монография В. И. Ленина, посвящённая анализу экономического развития России.
 Развитие речи — комплексное обозначение процессов, этапов и методик, связанных с овладением (как ребёнком, так и в широком смысле — человеком в течение жизни) средствами как устной, так и письменной речи (языка).

В естественных науках и психологии 
 Развитие человека — изменения в строении (морфологии) и функционировании организма человека в процессе его развития и созревания.
 Биология развития — раздел современной биологии, изучающий процессы индивидуального развития (онтогенеза) организма. 
 Психология развития — со­во­куп­ность дис­ци­п­лин, ис­сле­дую­щих ста­нов­ле­ние и пе­ре­ход пси­хических яв­ле­ний от од­но­го уров­ня к дру­го­му, при ко­то­ром про­ис­хо­дят ка­че­ствен­ные из­ме­не­ния пси­хических про­цес­сов, по­яв­ле­ние но­вых ме­ха­низ­мов и струк­тур.

См. также 
 Эволюция (значения)
 Прогресс (значения)

Примечания